Al-Burajdż – dawna wieś w Mandacie Palestyny
 Obóz al-Burajdż – obóz dla uchodźców w Strefie Gazy
 Al-Burajdż – miejscowość w Syrii